Thun může znamenat:

šlechtický rod
 Thun-Hohensteinové (Thunové z Hohensteinu) – rakousko-český hraběcí rod původem z Jižního Tyrolska
 Franz Anton II. von Thun und Hohenstein (1809–1870) – rakouský a český šlechtic, podporovatel umění a poslanec Českého zemského sněmu 
 Franz Thun und Hohenstein (1847–1916) – místodržitel Čech a ministerský předseda Předlitavska
 Vláda Franze Thuna (1898–1899)
 Jaroslav Thun-Hohenstein (1864–1929) – rakouský a český šlechtic, poslanec Českého zemského sněmu
 Josef Matyáš Thun-Hohenstein (1794–1868) – rakouský a český šlechtic, královský komoří a tajný rada,majitel panství Klášterec nad Ohří
 Josef Osvald II. Matyáš Thun-Hohenstein-Salm-Reiferscheidt (1849–1868) – rakouský a český šlechtic, majitel panství Klášterec nad Ohří
 Leopold Leonhard Raymund Thun-Hohenstein (1748–1826) – pasovský biskup
 Leopold Lev Thun-Hohenstein (1811–1888) – český guberniální president, ministr a reformátor školství 
 Leopoldina Thunová z Lamberka (1825–1902) – česká šlechtična, manželka rakouského diplomata Fridricha Thuna
 Josef Osvald II. Thun-Hohenstein (1849–1913) – český šlechtic, průmyslník a politik
 Matyáš Osvald Thun-Hohenstein-Salm-Reifferscheidt neboli Osvald III. Thun-Hohenstein (1878–1942) – poslední majitel panství Klášterec nad Ohří

budova
 Thunovský palác (ve Sněmovní ulici) – pražský palác (Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR)
 Thunovský palác (v Thunovské ulici) – pražský palác, sídlo velvyslanectví Spojeného království
 Thunovský neboli Kolovratský palác (Praha, Nerudova) – sídlo italského velvyslanectví
 Thun-Hohenštejnský neboli Toskánský palác na Hradčanském náměstí v Praze

různé
 Thun (kanton Bern) – švýcarské město
 FC Thun – švýcarský fotbalový klub
 Hrad Thun (Ton) hrad ve stejnojmenné obci v severní Itálii (Trentino)
 Thun, Thunfisch (něm.), Thunnus thynnus (lat.) – tuňák, ryba
 Porcelánka Thun – továrna v Klášterci nad Ohří – český výrobce porcelánu
Thun (správní oblast)